Insurance Company of North America Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Insurance Company of North America Building (New York), ID-Nr. 99001425
 Insurance Company of North America Building (Pennsylvania), ID-Nr. 78002449